Ре́ндер ():

 Рендер — в компьютерной графике получение изображения по модели с помощью компьютерной программы.

Фамилия
 Рендер, Адам (1822—1881) — немецко-американский охотник и первооткрыватель.

См. также 
 Рендер-ферма